Onze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lark:
 Le  était un cinquième rang de 32 canons lancé en 1762 et brûlé pour éviter d'être capturé en 1778.
 Le  était un cotre de 16 canons acheté en 1779, gréé en sloop à partir de 1781 et vendu en 1784.
 Le  était un sloop de 16 canons lancé en 1794. Il a sombré en 1809.
 Le  était un cotre d'exploration à 2 canons lancé en 1830 et démantelé en 1860.
 Le  était une canonnière à hélice de la classe Dapper lancée en 1855 et vendue en 1878.
 Le  était une goélette d'exploration, auparavant au service civil sous le nom de Falcon. Il a été acheté en 1877, rebaptisé HMS Sparrowhawk plus tard cette même année et vendu en 1889.
 Le  était une goélette d'exploration lancée en 1880 et vendue en 1887.
 Le HMS Lark était un sloop de classe Doterel lancé en 1879 sous le nom de HMS Kingfisher. Elle a été renommée HMS Lark en 1892 et HMS Cruizer en 1893. Il a été vendu en 1919.
 Le  était un sloop de  lancé en 1852 sous le nom de HMS Cruizer. Il a été renommé HMS Cruiser en 1857 et HMS Lark en 1893 en tant que navire-école. Il a été vendu en 1912.
 Le  était un destroyer de classe Laforey, précédemment nommé HMS Haughty mais renommé peu de temps après son lancement en 1913. Il a été vendu en 1923.
 Le  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1943. Il a été torpillé en 1945, récupéré par les Russes et remis en service avec eux sous le nom de Neptun. Il a été mis au rebut en 1956.

Lark